Walter Schultz ist der Name folgender Personen:

* Walter Schultz (Gauleiter) (1874–1953), deutscher Gauleiter
 Walter Schultz (Mediziner, 1877) (1877–1979), deutscher Internist 
 Walter Schultz (Politiker) (1886–nach 1933), deutscher Lehrer und Politiker (DVP)
 Walter Schultz-Fademrecht (* 1929), deutscher Schriftsteller 
 Walter Schultz-Friese (1908–2000), deutscher Mediziner und Naturheilkundler 
 Walter D. Schultz (1910–1964), deutscher Journalist und Rundfunkredakteur

Siehe auch:
 Walther Schultz (1900–1957), deutscher Theologe
 Walter Schulz
 Walther Schulz